

Wydarzenia 

 Szamasz-szum-ukin, król Babilonii, wzniecił powstanie przeciwko swemu bratu Aszurbanipalowi - władcy Asyrii

Zmarli 
 Gyges, król Lidii (data sporna lub przybliżona)